La rue Baden-Powell est un odonyme en l'honneur de Lord Baden-Powell of Gilwell, militaire britannique, fondateur du scoutisme (1857-1941).

France

Alsace 

 Bas-Rhin :
 Rue Baden-Powell à Strasbourg

Centre-Val de Loire 

 Indre-et-Loire :
 Rue Baden-Powell à Montlouis-sur-Loire

Île-de-France 

 Essonne 
 Rue Baden-Powell à Yerres
 Seine-et-Marne 
 Avenue Baden-Powell à Tournan-en-Brie
 Val-d'Oise 
 Rue Baden-Powell à Saint-Leu-la-Forêt

Languedoc-Roussillon 
 Hérault 
 Rue Baden-Powell à Montpellier

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord 
 Rue Baden-Powell à Lambersart